Сагра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Марина-Альта. Занимает площадь 5,60 км². Население — 465 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Índice estadístico municipal de Sagra
 Datos y cifras de los municipios de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística

Муниципалитеты Аликанте